Kreutzer ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Kreutzer (* 1973), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Auguste Kreutzer (1778–1832), französischer Komponist und Musiker
 Carl Joseph Kreutzer (1809–1866), österreichischer Naturwissenschafter und Bibliothekar 
 Christof Kreutzer (* 1967), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Conradin Kreutzer (1780–1849), deutscher Komponist und Musiker
 Daniel Kreutzer (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Dietmar Kreutzer (* 1965), deutscher Autor und Stadtplaner
 Eckhardt Kreutzer (1955–2014), deutscher Fußballspieler
 Eduard Kreutzer (1844–1916), deutscher Landschaftsmaler, Kunstpädagoge und Farblehrer

 Fifi Kreutzer (1891–1977), deutsche Malerin
 Gert Kreutzer (* 1940), deutscher Skandinavist und Übersetzer
 Guido Kreutzer (1886–??), deutscher Schriftsteller 
 Hans Joachim Kreutzer (1935–2018), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Hermann Kreutzer (1924–2007), deutscher Politiker
 Jean Nicolas Auguste Kreutzer (1781–1832), französischer Violinist
 Johannes Kreutzer (1424/28–1468), Prediger und Schriftsteller

 Joseph Kreutzer (1790–1840), deutscher Musiker
 Leo Kreutzer (* 1938), deutscher Germanist
 Leonid Kreutzer (1884–1953), russischer Pianist und Klavierpädagoge
 Ludwig Kreutzer (1833–1902), deutscher Autor
 Lutz Kreutzer (* 1959), deutscher Schriftsteller, Geologe und Manager
 Marie Kreutzer (* 1977), österreichische Drehbuchautorin und Filmregisseurin 
 Mary Kreutzer (* 1970), österreichische Politikwissenschaftlerin
 Matthias Kreutzer (* 1982), deutscher Fußballtrainer
 Ralf Kreutzer (* 1958), deutscher Betriebswirtschaftler
 Rodolphe Kreutzer (1766–1831), französischer Komponist und Musiker
 Stefan Kreutzer (* 1973), deutscher Radiomoderator
 Winfried Kreutzer (* 1940), deutscher Romanist

Siehe auch:
 Creutzer
 Creuzer
 Kreuzer